Goswin – biskup, którego zgon odnotowano w nekrologu wrocławskiego opactwa św. Wincentego, według Wojciecha Kętrzyńskiego działający w XII wieku
 Goswin de Beauffort – biskup Tournai od 1203, zm. 29 października 1218
 Goswin van Randerath – biskup Utrechtu 1249–1250
 Goswin (opat) (zm. 1165), święty
 Goswin – komtur toruński 1309–1313